Курський державний драматичний театр імені О. С. Пушкіна () — державний драматичний театр у місті Курську Російської Федерації; значний культурний осередок, головна театральна сцена міста і області. Це один з найстаріших російських театрів — він був заснований у 1792 році

Загальні дані та будівля театру 

Курський державний драматичний театр імені О. С. Пушкіна міститься у спеціально зведеній у 1983 році великій функціональній будівлі, і розташований за адресою:
 вул. Леніна, буд. 26, м. Курськ—305000 (Курська область, Російська Федерація).
Проектуванням будівлі театру займалися майстерні ЦНДІЕП ім. Б.С. Мезенцева. На даху театру встановлена ​​8-метрова бронзова скульптура богині перемоги Ніки, яка тримає у витягнутій правиці пальмову гілку (символ миру), біля її ніг з двох боків — 2 театральні маски з білого каменю (автори скульптурної групи — московські скульптори В. М. Акімушкіна, А. Г. Кнорре, П. В. Мельникова та С. М. Волков).

Глядацька зала (головна) розрахована на 812 місць. Параметри сцени — 24,0 (ширина) х 18,0 (глибина) х 22,0 (висота) метрів. Театр має також малу сцену на 80 місць. 

Директор закладу — Лобода Михайло Олександрович, художній керівник театру — народний артист Росії Буре Юрій Валерійович.

З історії театру 

Перший аматорський театр у Курську з'явився в 1729 році. 

Перший курський професійний театр був відкритий у 1792 році братами Барсовими. Театр розташовувався в будівлі Дворянського зібрання (зараз це Курський будинок Офіцерів).

У 1805 році на сцені Курського театру дебютував талановитий кріпак Михайло Щепкін, який став згодом великим російським актором і одним з основоположників російської акторської школи.

У 1886 році театральну будівлю, яка згоріла вщент (1875), було відбудовано коштом жителів Курська. І до цього часу курський театр не мав постійної трупи. 

У 1911 році театру було присвоєно ім'я М. С. Щепкіна.

У 1927 році трупі театру було надано нову будівлю («Будинок Ілліча»). 

У 1928 році Курськ втратив статус губернського центру, і постійна театральна трупа була розформована. Її відновили лише ​​в 1934 році —  після утворення Курської області. 

У 1937 році театрові було присвоєно ім'я російського класика Олександра Сергійовича Пушкіна.

У період німецько-радянської війни Курський драматичний театр перебував в евакуації, продовжуючи грати вистави на сценах інших театрів у Середній Азії, Калузі і Моршанську. Вже в 1943 році театр повернувся у звільнений Курськ і 1 жовтня відновив свою роботу.

У 1983 році Курський драматичний театр імені О. С. Пушкіна переїхав у нову спеціально зведено сучасну функціональну будівлю.

У Курську починав видатний провінційний трагік Н. Х. Рибаков, гастролювали П. С. Мочалов, В. Ф. Коміссаржевська, П. М. Орленєв, В. І. Качалов, А. А. Яблочкіна. У 1934—41 роках театр очолював А. І. Канін, учень В. І. Неміровіча-Данченка і К. С. Станіславського.

У різні роки на чолі театру стояли Л. Колобов, Н. Бондарев, А. Добротін, Н. Рєзніков, Ю. Шишкін, В. Бортко. У період 1982—1998 років і знову, починаючи з 2002 року художнім керівником театру — Ю. В. Буре. 

У 1989 році режисер-постановник Ю. В. Буре, художник-постановник В. В. Нестеров і виконавець ролі Арбеніна В. І. Ломако були удостоєні Державної премії РРФСР за спектакль «Маскарад». 

Курський державний драматичний театр імені О. С. Пушкіна гастролював у Баку, Вільнюсі, Харкові, Таганрозі, Новоросійську, Архангельську, Рязані, Уфі, Петрозаводську, Омську тощо. 

У 2009 році за виставу «Традиционный сбор» режисер-постановник Ю. В. Буре був удостоєний Премії ЦФО «За досягнення в галузі театрального мистецтва».

Репертуар 

Знаковими постановками Курського державного драматичного театру імені О. С. Пушкіна були «Гибель эскадры» (реж. А. І. Канін, 1934), «Далёкое» Афіногенова О. М., «Любовь Яровая» (обидві вистави — 1935), «Разлом» (1937), «Человек с ружьём» (1938), «Ромео и Джульетта» В. Шекспіра, «Бесприданница» О. М. Островського, «Коварство и любовь» Фр. Шіллера. 

У театральному сезоні 2010/2011 рр. (219-й сезон для театру) репертуар Курського державного драматичного театру імені О. С. Пушкіна:

Виноски

Джерела та посилання 

 Вебсторінка театру  
 Курський державний театр ляльок  на Енциклопедія «Театральная Россия» (електронна версія) 
 стаття «Театр» у Малій Курській енциклопедії  

Театри Курська
Театри, засновані 1792
Об'єкти, названі на честь Олександра Пушкіна